Rejsen til Saturn har flere betydninger:

 Rejsen til Saturn – en dansk tegneserie.
 Rejsen til Saturn (film) – film lavet over tegneserien.